mcg – mikrogram w niektórych kontekstach, na przykład w farmacji.
 McG – amerykański producent filmowy oraz telewizyjny, reżyser.
 Melbourne Cricket Ground (MCG)
 Morphological Catalogue of Galaxies (MCG) – katalog galaktyk